El nombre de Reyes Santos puede referirse a:

Reyes Magos. Personajes bíblicos que van a adorar al recién nacido Jesús en Belén.
Reyes Santos (Szent Királyok) El culto a los tres reyes santos húngaros del Siglo XI miembros de la dinastía real conocida como la Casa de Árpád.